Стиглер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стиглер, Бернар (1952—2020) — французский философ и антрополог. 
 Стиглер, Джордж (1911—1991) — американский экономист и педагог.
 Стиглер, Стивен (род. 1941) — профессор факультета статистики Чикагского университета.